BDW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bedford Downs (Australia)